Armand Auguste Caqué sculpteur (1793 - 1881), graveur et médailleur français.
 Jean-Baptiste Caqué (1720 - 1787), médecin français.
 Pierre Caqué (?  - 1767), architecte français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français